Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1971 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Stan Smith je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Newcombe (prvi krog)
  Stan Smith (prvak)
  Arthur Ashe (polfinale)
  Tom Okker (polfinale)
  Marty Riessen (četrtfinale)
  Cliff Richey (tretji krog)
  Clark Graebner (četrtfinale)
  Ilie Năstase (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1971